Kloster Marienborn ist die Bezeichnung der folgenden ehemaligen Klöster
 Kloster Marienborn (Arnheim), ehemaliges Augustinerkloster bei Arnheim
 Kloster Marienborn (Büdingen), Zisterzienserinnenkloster in Hessen
 Kloster Marienborn (Coesfeld), Zisterzienserinnenkloster im Münsterland
 Kloster Marienborn (Eifel), Zisterzienserinnenkloster zwischen Düren und Euskirchen
 Kloster Marienborn (Hürth-Burbach), Zisterzienserinnen-Kloster am Rande Kölns
 Kloster Marienborn (Limburg/Lahn), Pallottinerinnen
 Kloster Marienborn (Lütgendortmund), Kloster in Dortmund
 Kloster Marienborn (Marienborn), ehemaliges Augustinerinnenkloster in Sachsen-Anhalt